Az 1995-ös rali-világbajnokság volt a 23. rali-világbajnoki szezon. Január 22-én kezdődött és november 22-én ért véget. Az egyéni bajnok Colin McRae lett, a csapat világbajnokságot pedig a Subaru nyerte.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 
 1995-ös rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali